Бриджерс () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1918—2003) — американский джазовый пианист и композитор.
  (1819—1888) — американский политик, член Палаты представителей КША (1862—1865).
 Бриджерс, Сью Эллен — американская писательница.
 Бриджерс, Фиби (Phoebe Bridgers) (род. 1994) — американская рок-музыкантка, лауреат премии Ассоциации независимой музыки в категории «Международный прорыв года» (2018).

См. также